Pierce (Nebraska)
Pierce (Colorado)
Pierce (Idaho)
Fort Pierce

Desambiguações de topônimos